Colear – jedna z konkurencji charreria, meksykańskiego rodeo: jeździec goni byka i łapie go za ogon, który następnie owija sobie wokół nogi, żeby spowodować upadek zwierzęcia.

Dyscypliny sportowe
Kultura w Meksyku
Sport w Meksyku